Лафортю́н () — фамилия. Известные носители:
 Лафортюн, Марсель (1900—?) — бельгийский стрелок, призёр чемпионата мира.
 Лафортюн, Франсуа (старший) (1896—?) — бельгийский стрелок, чемпион мира.
 Лафортюн, Франсуа (младший) (1932—2020) — бельгийский стрелок, участник семи Олимпиад.
 Лафортюн, Юбер (1889—?) — бельгийский гимнаст, призёр Олимпийских игр.